Bijbelwetenschap, de overkoepelende term voor wetenschappelijke studie van de Bijbel
Historische Bijbelkritiek, een tak van de Bijbelwetenschap die de in de Bijbel vermelde gebeurtenissen wetenschappelijk bestudeert 
Tekstkritiek van de Bijbel, een tak van de Bijbelwetenschap die de oorspronkelijke vorm van Bijbelteksten probeert te reconstrueren
Schriftkritiek, een term in de gereformeerde theologie, zie Bijbelwetenschap#Gereformeerde theologie
Analyse van de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel, zie Kritiek op het christendom

Zie ook 
 Historische methode
 Historisch-kritische methode